Samuel Zborowski ist der Name folgender Personen:

* Samuel Zborowski (Militär) († 1584), polnischer Adliger und Militärkommandant 

Samuel Zborowski steht für:
 Samuel Zborowski, Drama von Juliusz Słowacki (1903)
 Samuel Zborowski. Rycerz na Podolu, Drama von Ferdynand Goetel (1929)